Wasen steht generisch für
 ein Feuchtgebiet, siehe Wasen (Toponym)

Wasen ist ein geographischer Name:

Ortsteile:
 Wasen (Blaufelden), Wohnsiedlung im Ortsteil Wittenweiler, Gemeinde Blaufelden, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Wasen (Neuhaus am Inn), Ortsteil der Gemeinde Neuhaus am Inn, Landkreis Passau, Bayern
 Wasen (Pocking), Ortsteil der Stadt Pocking, Landkreis Passau, Bayern
 Wasen (Ruhpolding), Ortsteil der Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern
 Wasen (Übersee), Ortsteil der Gemeinde Übersee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Wasen (Gemeinde Ernsthofen), Ortsteil von Ernsthofen, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Wasen ZH, Ortsteil der Gemeinde Schleinikon, Kanton Zürich, Schweiz
 Wasen im Emmental, Ortschaft in der Gemeinde Sumiswald, Schweiz

Sonstige Lokalitätsnamen:
 Cannstatter Wasen, Veranstaltungsfläche in Stuttgart-Bad Cannstatt, Baden-Württemberg
  umgangssprachliche Kurzform für das auf dem Cannstatter Wasen stattfindende Cannstatter Volksfest
 Wasen, ungarisch Hanság, Niedermoorlandschaft südöstlich des Neusiedler Sees

Wasen ist ein Familienname:
 Wasen (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Waasen (Begriffsklärung)
 Wassen (Begriffsklärung)